Daalwijk, Daelwijk of Daelwijck kan verwijzen naar:

Daelwijck (buitenhuis), buitenhuis/aardewerkindustrie in Utrecht en voormalig gemeentehuis van Zuilen
Begraafplaats Daelwijck, begraafplaats/crematorium in Utrecht
Daalwijk (flatgebouw), flatgebouw in Amsterdam Zuidoost
Daalwijkdreef, dreef in Amsterdam Zuidoost
Daalwijkdreefbrug, brug in genoemde dreef
Daalwijkbrug, brug in de Dolingadreef in Amsterdam Zuidoost